Буке́т:
 Букет — срезанные или сорванные цветы, подобранные друг к другу.
 Букет — комплекс вкусов и/или запахов, сочетающихся друг с другом и создающих единое впечатление.
 Букет пространств — конструкция в топологии.

Культура
 «Букет» — женский журнал, выходивший в Санкт-Петербурге в 1860 году.
 «Букет» — песня Александра Барыкина на стихи Николая Рубцова.
 «Букет» — киносборник Франтишека Брабеца по мотивам чешских сказок (Чехия, 2000).

Техника и экономика
 «Букет» — российская финансово-промышленная группа.
 «Букет» — семейство авиационных станций радиоэлектронного подавления.

Фамилии
 Букет, Евгений Васильевич (род. 1981) — украинский краевед, журналист и общественный деятель.

См. также 
 Буке (значения)